Wyser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wyser (1922–2010), Schweizer Politiker (FDP) und Historiker
 Guy Wyser-Pratte (* 1940), US-amerikanisch-französischer Finanzinvestor und Corporate Raider
 Paul Wyser (1904–1964), Schweizer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch
 Wiser